Operação Reinhardt (em alemão: Aktion Reinhardt ou Einsatz Reihardt) é o codinome dado ao plano iniciado em 1942 pelo Terceiro Reich para exterminar sistematicamente os judeus, os roms, os sintis e os yeniches do Governo Geral da Polônia ocupada pela Alemanha nazista. Durante a operação cerca de 1 700 000 pessoas foram mortas.

Concepção e desenvolvimento
É em geral aceita entre os historiadores a hipótese de que a Operação Reinhard deve seu nome ao oficial nazista Reinhard Heydrich, que, durante a Conferência de Wannsee (20 de janeiro de 1942), foi incumbido por Heinrich Himmler de coordenar a Solução final para a questão Judaica: o assassinato de todos os judeus residentes em territórios ocupados pela Alemanha nazista. Apesar de já sofrerem discriminação, tortura, roubos e massacres, os judeus somente se tornaram alvo de uma campanha que visava a sua eliminação total a partir da implementação da solução final.

Após um atentado em que guerrilheiros da resistência tchecoslovaca mataram Reinhard Heydrich o comando da Operação foi entregue ao oficial nazista Odilo Globocnik, responsável direto pela construção de campos de extermínio na porção leste da Polônia, então ocupada pela Alemanha.

Três campos de extermínio dotados de câmaras de gás foram erguidos durante a Operação: Treblinka, Sobibór e Belzec. Correspondências indicam que o campo de concentração e extermínio de Majdanek foi posteriormente incluído na Operação Reinhard.

Modus operandi
Os campos de extermínio foram construídos perto de estradas férreas e em áreas esparsamente povoadas (exceto Majdanek). Os nazistas diziam às vítimas que as viagens para o leste serviriam para povoamento e trabalho em áreas remotas.

Após se despirem, as vítimas eram então conduzidas às câmaras de gás. Monóxido de carbono (também Zyklon B, em Majdanek) era então despejado por tubos para as câmaras. As vítimas morriam por asfixia.

Além da morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas, estima-se que a Operação Reinhard tenha resultado no roubo de 178 045 960 marcos (o equivalente a 700 000 000 dólares atuais) de judeus.

Ver também 
 Críticas ao Negacionismo do Holocausto
 Dia Internacional da Lembrança do Holocausto
 Guetos judeus na Europa
 Lista dos campos de concentração nazistas

Ligações externas 
Aktion Reinhard (em inglês e espanhol)

Holocausto
Genocídios
História da Polônia (1939–1945)
História da Alemanha
Nomes de código
Heinrich Himmler